Akeake bezeichnet in Neuseeland einen Strauch oder Baum aus der Familie der

 Seifenbaumgewächse, Dodonaea viscosa
 Asterngewächse Olearia paniculata „Golden Akeake“